Sandlinggraben heißen folgende geographische Objekte:

 Grabenbach (Rettenbach), zum Rettenbach bei Bad Ischl, Oberösterreich (Name des Oberlaufs: Vorderer Sandlinggraben)
 Hinterer Sandlinggraben, auch Grabenbach Zubringer, Landesgrenze Oberösterreich–Steiermark

Siehe auch:
 Sandlingbach